Villa Banchieri – edificio storico di Larciano
 Villa Banchieri – edificio storico di Capannori